Die Handball-Bundesliga 1979/80 war die dritte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 14. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 1979 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Mai 1980.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am 26. Spieltag war Deutscher Meister 1980. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TUSEM Essen, die SG Dietzenbach, der TSB Flensburg und der TSV Birkenau. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum sechsten Mal statt.

Deutscher Meister 1980 wurde zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TV Großwallstadt.

Aus der Handball-Bundesliga in die Regionalligen absteigen mussten in dieser Saison nur drei statt vier Mannschaften, dies waren im Einzelnen der TV Grambke Bremen, der TSB Flensburg und der TSV Birkenau.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 6137 Toren (ø 33,7 pro Spiel) 0,1 Tore mehr als in der Saison 1978/79. Dabei gab es 132 Heimsiege, 17 Unentschieden und 33 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der VfL Gummersbach am 7. Spieltag mit 25:8 gegen die SG Dietzenbach. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 26. Spieltag die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen mit 19:29 beim TV Grambke-Bremen. Diese Begegnung war mit 48 Toren zugleich das torreichste Spiel. Das waren 14 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Zwei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TUSEM Essen (1×) und TV Großwallstadt (25×). Torschützenkönig wurde mit 178 erzielten Toren der Jugoslawe Predrag Timko vom THW Kiel.

Den zum sechsten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TV Großwallstadt.

Der TV Großwallstadt sicherte sich zusätzlich den Europapokal der Landesmeister. Der VfL Gummersbach unterlag im Finale um den Europapokal der Pokalsieger dem CB Alicante.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1980 gewann die Mannschaft vom TV Großwallstadt. Sie besiegte im Finalspiel am 17. Mai 1980 den TuS Nettelstedt in Gießen mit 17:15.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1979/80

1979
Handballsaison 1979/80